Ковал (, ) — фамилия и топоним.
  — историческая область в Шотландии.
  (род. 1992) — американский футболист.
 Ковал, Ота (1931—1981) — чешский кинорежиссёр, сценарист и актёр

См. также